Carlos Rivas peut faire référence à :
 Carlos Rivas, acteur américain né en 1928 et mort en 2003.
 Carlos Rivas Torres, footballeur international chilien né en 1953.
 Carlos Rivas Godoy, joueur de soccer international canadien né en 1985.
 Carlos Rivas Murillo, footballeur colombien né en 1994.